Ksawerów bezeichnet 

Orte in Polen: 
Ksawerów (Koźminek) – ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen im Powiat Kaliski in der Gmina Koźminek
Ksawerów (Kramsk) – ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen im Powiat Koniński in der Gmina Kramsk
Ksawerów (Pyzdry) – ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen im Powiat Wrzesiński in der Gmina Pyzdry
Ksawerów (Działoszyce) – ein Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz im Powiat Pińczowski in der Gmina Działoszyce
Ksawerów (Grabów) – ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź im Powiat Łęczycki  der Gmina Grabów
Ksawerów (Nowosolna) – ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź im Powiat Łódzki wschodni in der Gmina Nowosolna
Ksawerów (Powiat Pabianicki) – ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź im Powiat Pabianicki
Ksawerów (Sulmierzyce) – ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź im Powiat Pajęczański in der Gmina Sulmierzyce
Ksawerów (Żmudź) – ein Dorf in der Woiwodschaft Lublin im Powiat Chełmski in der Gmina Żmudź
Ksawerów (Sulików) – eine Siedlung in der Woiwodschaft Niederschlesien im Powiat Zgorzelecki in der Gmina Sulików

Eine Verwaltungseinheit:
Ksawerów (Warszawa) – eine Verwaltungseinheit im Stadtbezirk Mokotów in Warschau

Siehe auch:
Ksawerów Nowy – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien im Powiat Białobrzeski in der Gmina Stromiec
Ksawerów Stary – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien im Powiat Białobrzeski in der Gmina Stromiec